Чеслав Петельский (; 5 ноября 1922 — 19 сентября 1996) — польский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
С 1953 по 1990 год снял 26 фильмов. В 1959 году был награждён Крестом Заслуги. В 1963 году получил на III Московском кинофестивале зa фильм «Чёрные крылья» серебряный приз. Был членом жюри IV Московского кинофестиваля. С 1963 по 1987 год занимал пост художественного руководителя киностудии «Иллюзион». В 1982 году за выдающиеся достижения в киноискусстве и общественной деятельности был награждён орденом «Знамя Труда». В 1973 году его фильм «Коперник» получил серебряный приз VIII Московского кинофестиваля. Супруга Эва Петельская (1920—2013) — известный кинорежиссёр и сценарист. Его сын Януш — кинорежиссёр, актёр и сценарист.

Фильмография 

 1953 —  / Trzy opowieści
 1955 — Три старта / Trzy starty
 1956 —  / Wraki
 1958 — База мёртвых людей / Baza ludzi umarłych
 1959 — Каменное небо / Kamienne niebo
 1961 — Сержант Калень / Ogniomistrz Kaleń
 1963 — Чёрные крылья / Czarne skrzydła
 1963 — Загонщик / Naganiacz
 1964 —  / Drewniany różaniec
 1966 —  / Don Gabriel
 1967 —  (ТВ) / Cześć kapitanie
 1967 — Мир ужаса / Świat grozy
 1968 —  (ТВ) / Duch z Canterville
 1969 —  (ТВ) / Kwestia sumienia (короткометражный)
 1969 —  (ТВ) / Tortura nadziei (короткометражный)
 1969 — Красная рябина / Jarzębina czerwona
 1972 — Коперник / Kopernik
 1975 — Казимир Великий / Kazimierz Wielki
 1978 — Обратный билет / Bilet powrotny
 1979 —  (ТВ) / Na własną prośbę
 1980 — Записки молодого варшавянина / Urodziny młodego warszawiaka
 1981 — Болдын / Bołdyn
 1983 —  / Kamienne tablice
 1984 —  / Kim jest ten człowiek?
 1989 —  Горькая любовь / Gorzka miłość

Награды 
 Офицерский крест Ордена Возрождения Польши
 Командорский крест Ордена Возрождения Польши
 Орден «Знамя Труда» 1 степени
 Золотой Крест Заслуги 
 Крест Яна Красицкого
 Медаль «За заслуги при защите страны»

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Польши
Сценаристы Польши